Андрей Николаевич Лапочкин (род. 19 сентября 1927, дер. Заборье Вологодская губерния — 1 января 1997, Северодвинск) — слесарь-монтажник Северного машиностроительного предприятия Министерства судостроительной промышленности СССР, гор. Северодвинск Архангельской области. Герой Социалистического Труда (25.07.1966).

Биография 
Родился 19 сентября 1927 году в деревне Заборье. В 1945 году окончил обучение в Архангельском мореходном училище. Работал машинистом на судах Северного морского пароходства.

В 1948 году перешёл работать на завод №402 (ныне ОАО "Северное машиностроительное предприятие") в городе Молотовск. Работал слесарем- монтажником, строил атомные подводные лодки. Зарекомендовал себя как грамотный специалист слесарь-монтажник.

Указом от 25 июля 1966 года за успехи в работе в 7-й пятилетки и большой вклад в производственную деятельность удостоен звания Герой Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот".

В 1994 году ушёл на заслуженный отдых.

Проживал в Северодвинске. Умер 1 января 1997 года. Похоронен на городском кладбище.

Награды 
Имеет следующие награды, за трудовые успехи:
 Герой Социалистического Труда (25.07.1966);
 Орден Ленина (25.07.1966);
 Орден Ленина (28.04.1963);
 Орден Октябрьской Революции (02.02.1984);
 Медаль «За трудовое отличие» (24.09.1954).

Источники

Ссылки 
Сайт Герои страны

Похороненные в Северодвинске